A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2002./03. 
Za razliku od prošle sezone, napuštena je jedinstvena liga, te je igrano u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspječnije momčadi su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvice

Kvalifikacije za A-1 ligu 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004  
 KK Maksimir, A-1 liga 2002./03. - kvalifikacije, wayback arhiva

Centar 

Cibona VIP II iz Zagreba se natjecala van konkurencije, te utakmice u kojima je sudjelovala nisu brojene u konačni poredak. 
Ljevaonica iz Duge Rese se nazivala Kelteks od 1. do 11. kola  
 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004  
 KK Maksimir, A-2 Centar, 2002./03.  
 KK Maksimir, A-2 Centar, 2002./03., wayback arhiva

Istok 

Osijek II se natjecao van konkurencije, te utakmice u kojima je sudjelovao nisu brojene u konačni poredak. 
 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004  
 KK Maksimir, A-2 Istok, 2002./03. (do 19. kola)  
 KK Maksimir, A-2 Istok, 2002./03. (do 19. kola), wayback arhiva

Jug 

Zadar II, Split Croatia Osiguranje II i Sunce Šibenka II su nastupali van konkurencije, te se susreti ostalih klubova s ova tri nisu računali u generalnom poretku A-2 lige Jug  
 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004  
 Sinjska košarkaška bajka  
 KK Maksimir, A-2 Jug, 2002./03.  
 KK Maksimir, A-2 Jug, 2002./03., wayback arhiva

Sjever 

Knjigoplastika iz Čakovca je u prvom kolu nosila naziv Međimurje-Knjigoplastika  
 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004  
 KK Maksimir, A-2 Sjever, 2002./03.  
 'KK Maksimir, A-2 Sjever, 2002./03.'', wayback arhiva

Zapad 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004  
 KK Maksimir, A-2 Zapad, 2002./03.  
 KK Maksimir, A-2 Zapad, 2002./03., wayback arhiva  
 kkrovinj.hr, A2 liga Zapad 2002./03.

Unutarnje poveznice 
 A-1 liga 2002./03.
 Kup Krešimira Ćosića 2002./03.

Vanjske poveznice

Izvori 
  eurobasket.com, Croatia (2002-2003) - A2 Standings, pristupljeno 2. veljače 2021. 
 

2002-03
2002-03
m-2-A-2